Deux régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Lée » :
 Le régiment de Lée (1693-1694) 
 Le régiment de Lée (1694-1733)

Homonymie d'unités militaires
Unité militaire sous l'Ancien Régime
Unité militaire française de la guerre de la Ligue d'Augsbourg